Henry Haslam (1879-1942) – calciatore britannico
 Annie Haslam (1947) – cantante e compositrice britannica
 Bill Haslam, propr. William Edward Haslam (1958) – politico statunitense
 Chris Haslam, propr. John Haslam (1974) – ex cestista britannico
 Gary Haslam (1969) – pilota motociclistico britannico
 Harry Haslam (1921-1986) – allenatore di calcio e calciatore inglese, di ruolo difensore
 Jimmy Haslam, propr. James Arthur Haslam III (1954) – imprenditore e dirigente sportivo statunitense
 Kevin Haslam (1986) – giocatore di football americano statunitense 
 Leon Haslam (1983) – pilota motociclistico britannico
 Reginald Harold Haslam Parnell (1911-1964) – pilota automobilistico britannico
 Ronald Haslam (1956) – pilota motociclistico britannico
 Ross Haslam (1997) – tuffatore britannico